— 31-й император Японии, правивший с 3 октября 585 по 21 августа 587 года. Личное имя — Татибана-но тоёхи. Прозвание — Оэ.

Жизнеописание 
Император Ёмэй взошёл на трон в период между осенью 585 и весной 587 года, по другим данным — в 586 году, после смерти своего сводного брата, императора Бидацу. Был четвёртым сыном императора Киммэя и Китаси-химэ, отцом которой был Сога-но Инамэ, представитель клана Сога. Ёмэй — отец принца Сётоку, национального героя Японии.

Ёмэй терпимо относился к распространению в Японии буддизма, что вызывало протесты со стороны приверженцев традиционной религии — синтоизма и вело к возникновению оппозиций и заговоров, в которых принимал участие даже брат императора, принц Анахобэ.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 2.

Литература 
 
 
  

Родившиеся в VI веке
Правители Азии VI века